Frazee peut faire référence à :
 Frazee, une petite ville américaine.
 Harry Frazee (1881-1929), agent théâtral et producteur américain, un temps propriétaire de l'équipe des Boston Red Sox qui a vendu Babe Ruth aux Yankees de New York.
 Jeff Frazee (né en 1987),  gardien de but américain de hockey sur glace.
 Marla Frazee (né en 1958), Auteur de livres pour enfants et illustrateur américain.
 Rowland Frazee (né en 1921), ancien PDG de la Banque Royale du Canada.
 Frazee Paint, une entreprise de peinture dans l'ouest des États-Unis.
 Edwin Frazee, réalisateur et scénariste américain.
 Steve Frazee (1909-1992), écrivain et scénariste américain, auteur de roman policier et de roman western.

Homonymie de patronyme